Magnus III dell'Isola di Man – sovrano del Regno dell'isola di Man nel corso del XIII secolo
 Magnus III di Norvegia – re di Norvegia dal 1093 al 1103 e re dell'Isola di Man dal 1099 al 1102
 Magnus III di Svezia – monarca del Regno di Svezia dal 1275 al 1290
 Magnus III di Meclemburgo-Schwerin – duca di Meclemburgo-Schwerin